Estação Santa Rosa (Metrô de Santiago) — estação do Metrô de Santiago, Chile
 Estação Santa Rosa (Metrô de Lima) — estação do Metrô de Lima, Peru

Santa Rosa